André Marie Constant Duméril (1774-1860), zoologo francese.
 Auguste Henri André Duméril (1812-1870), zoologo francese, figlio di André Marie Constant Duméril.